ICDP steht für:

 Integrated Conservation and Development Project
 International Confederation for Disarmament and Peace
 International Continental Scientific Drilling Program, Internationale geowissenschaftliche Organisation im Bereich von wissenschaftlichen Kontinentalbohrungen
 Internationale Konföderation für Abrüstung und Frieden (International Confederation for Disarmament and Peace)

Abkürzung